Азербайджанская национальная энциклопедия () — универсальное энциклопедическое издание на азербайджанском языке выходит с 2010. Здание главной редакции расположено в историческом районе Ичери-шехер, улица Бёюк Гала, д. 41.

История 
Первые попытки подготовки Азербайджанской Советской Энциклопедии были предприняты в 30-х годах XX века, но она так и не была издана. 30 декабря 1965 года был подписан указ "Об издании Азербайджанской советской энциклопедии", и при Академии наук Азербайджанской ССР была учреждена главная редакция АСЭ. В 1970 году был издан первый том энциклопедии. Однако, с учетом не соответствия советским правилам, печать была приостановлена. По распоряжению от 24 октября 1975 года печать Азербайджанской советской энциклопедии была вновь возобновлена. В 1976 - 1987 годах было завершено издание 10 томов Азербайджанской советской энциклопедии. Ранее предусмотренный специальный том "Азербайджанская ССР" не был издан. 

После восстановления независимости основу для подготовки Азербайджанской национальной энциклопедии составил закон от 30 мая 2000 года "Об издательском деле".

В целях обеспечения подготовки и издания Азербайджанской национальной энциклопедии распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2004 года был создан Научный центр «Азербайджанская национальная энциклопедия» в 2004 году.

Подготовкой энциклопедии к изданию занимается Научный центр «Азербайджанская национальная энциклопедия» Национальной академии наук Азербайджана. Первые 25 тысяч экземпляров, напечатанных в издательстве «Şərq-Qərb», бесплатно розданы в библиотеки и другие организации.

В 2007 году был издан специальный том "Азербайджан". 

Первый том «Азербайджанской национальной энциклопедии» издан в 2009 году. Запланировано издание в общей сложности 20 томов энциклопедии. Каждый из томов энциклопедии будет выпускаться тиражом в 30 000 экземпляров. Объём каждого тома составляет порядка 800 - 900 страниц. Первые два тома национальной энциклопедии и специальный том «Азербайджан» можно приобрести только в Научном центре Национальной энциклопедии НАНА.

Русская версия 
Издаётся на русском языке специальный (вводный) том «Азербайджанской национальной энциклопедии» тиражом 5 тыс. экземпляров. Это общий сборник об азербайджанском государстве, истории, культуре, литературе, науке, образовании Азербайджана, о деятелях страны и др. В 2012 году Специальный том был издан в Германии на русском языке.

Общий перечень томов издания

См. также 
 Азербайджанская советская энциклопедия

Примечания

Ссылки 
 Стоимость Национальной энциклопедии Азербайджана составит около 30 манатов 
 В Баку презентовали специальный том азербайджанской национальной энциклопедии 
 Azərbaycan milli ensiklopediyasi 
Универсальные энциклопедии
Энциклопедии Азербайджана
Энциклопедии на азербайджанском языке